Тадѐуш Улѐвич () е полски литературен историк, професор в Ягелонския университет, член на Полската академия на знанията, носител на Командорски кръст на Ордена на Възраждане на Полша.

Трудове 
 Świadomość słowiańska Jana Kochanowskiego; z zagadnień psychiki polskiego Renesansu (1948)
 Sarmacja: studium z problematyki słowiańskiej xv i xvi w (1950)
 Oddziaływanie europejskie Jana Kochanowskiego : od renesansu do romantyzmu  (1970)
 Wśród impresorów krakowskich doby renesansu (1977)
 Petrarca e la Polonia, ossia, Che cosa il Petrarca poteva sapere sui polacchi (1982)
 Konterfekty, sylwetki, cienie: z dziejów filologii w Polsce (1997)
 Iter Romano-Italicum Polonorum, czyli, O związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie (1999)
 Jan Kochanowski z Czarnolasu (2002)
 Z kultury duchowej polskiego średniowiecza (2003)

Бележки 

Полски литературни историци
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Варшавското научно дружество
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Лодзкия университет
Родени в Радом
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище